Janja (rijeka), rijeka u Semberiji, na sjeveroistoku BiH, desna pritoka Drine
 Janja (Bijeljina, BiH), naselje u općini Bijeljina (BiH)